Бенито Хуарез има више значења:

 Бенито Хуарез
 Бенито Хуарез, Ехидо Теколотес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Бенито Хуарез (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Бенито Хуарез (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Бенито Хуарез, Ла Поља (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Бенито Хуарез (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Бенито Хуарез (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Бенито Хуарез (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Бенито Хуарез (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Сан Фернандо, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез, Косалапа (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез, Нуево Миленио (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез, Крусеро (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бенито Хуарез (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бенито Хуарез, Санта Елена (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бенито Хуарез (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Бенито Хуарез (Мексико Сити), општина у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Бенито Хуарез (Бенито Хуарез, Мексико Сити), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Бенито Хуарез (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бенито Хуарез, Ел Кападеро (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бенито Хуарез (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бенито Хуарез, Хуарез де Абахо (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бенито Хуарез (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бенито Хуарез (Атламахалсинго дел Монте), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Бенито Хуарез (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Бенито Хуарез, Колонија Бенито Хуарез (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Бенито Хуарез (Актопан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Бенито Хуарез (Минерал дел Чико), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Бенито Хуарез (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Бенито Хуарез (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Бенито Хуарез (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Бенито Хуарез (Виља де Тезонтепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Бенито Хуарез, Дезани (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Бенито Хуарез, Ел Крусеро (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бенито Хуарез, Сан Онофре (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бенито Хуарез, Адолфо Руиз Кортинес (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бенито Хуарез, Катарина Уно (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бенито Хуарез (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Бенито Хуарез (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Бенито Хуарез (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Бенито Хуарез (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Бенито Хуарез, Сан Бенито (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Бенито Хуарез (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Бенито Хуарез (Коатлан дел Рио), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Бенито Хуарез, Ла Монера (Темиско), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Бенито Хуарез, Ла Калера (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Бенито Хуарез, Лас Чивас (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Бенито Хуарез, Лас Адхунтас (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Бенито Хуарез (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Бенито Хуарез (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бенито Хуарез (Сан Естебан Ататлахука), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бенито Хуарез (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бенито Хуарез (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бенито Хуарез (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бенито Хуарез, Ел Требол (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бенито Хуарез (Сан Мигел ел Гранде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бенито Хуарез (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бенито Хуарез (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бенито Хуарез (Санта Катарина Лачатао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бенито Хуарез (Санта Катарина Јосоноту), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бенито Хуарез (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бенито Хуарез (Санто Томас Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бенито Хуарез (Сан Матео Јукутиндо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бенито Хуарез (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бенито Хуарез (Чиконкваутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бенито Хуарез, Чикалоте (Есперанза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бенито Хуарез (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бенито Хуарез (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бенито Хуарез (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бенито Хуарез (Лос Рејес де Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бенито Хуарез, Мата Редонда (Сан Николас Буенос Аирес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бенито Хуарез (Сантијаго Мијаватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бенито Хуарез (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бенито Хуарез (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бенито Хуарез (Тлавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бенито Хуарез, Сикаланго (Тлапакоја), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бенито Хуарез (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бенито Хуарез (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Општина Бенито Хуарез (Кинтана Ро), општина у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Бенито Хуарез (Бенито Хуарез, Кинтана Ро), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Бенито Хуарез, Виверо Форестал (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Бенито Хуарез (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Бенито Хуарез (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Бенито Хуарез (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Бенито Хуарез (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бенито Хуарез (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бенито Хуарез, Винатерија (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бенито Хуарез (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бенито Хуарез (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бенито Хуарез (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бенито Хуарез, Сектор Синко (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бенито Хуарез (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бенито Хуарез, Ла Гранха (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Општина Бенито Хуарез (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Бенито Хуарез, Кампо Магаљанес (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бенито Хуарез, Ла Плајита (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бенито Хуарез (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бенито Хуарез (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бенито Хуарез (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бенито Хуарез (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бенито Хуарез, Сан Карлос (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бенито Хуарез (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бенито Хуарез (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бенито Хуарез (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бенито Хуарез, Ла Негрита (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез, Лас Колорадас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез, Ел Чанате (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез, Потрерос (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез, Ла Рибера (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез, Монфорт (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез, Ел Тепејак (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез, Ла Кома (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез (Сан Фернандо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез, Сан Хосе (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез, Ел Каракол (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез, Бреча 120 Сур 93 и Сур 95 Оријенте (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез, Бреча 121 ентре Сур 93 и Сур 96 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез, Бреча 122 ентре Сур 95 и Сур 96 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез, Фернандо Лопез (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез, Енсинос (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бенито Хуарез (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Општина Бенито Хуарез (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Бенито Хуарез (Бенито Хуарез, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Општина Бенито Хуарез (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Бенито Хуарез, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез, Кокуите (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез, Ел Армадиљо (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез, Кваутемок (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез, Побладо Уно (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез, Нуево Сентро де Побласион (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бенито Хуарез (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Бенито Хуарез, Ел Ресколдо (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Општина Бенито Хуарез (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Бенито Хуарез, Ел Тигре (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Бенито Хуарез (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Бенито Хуарез, Сијера Ермоса (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Бенито Хуарез, Којотес (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Бенито Хуарез, Сан Кајетано (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику